Rodné jméno či příjmení Lee nese více osobností:

příjmení
 AJ Lee (April Jeanette Mendezová, * 1987) – americká profesionální wrestlerka
 Alan Lee (* 1947) – anglický knižní ilustrátor a filmový koncepční návrhář
 Albert Lee (* 1943) – britský zpěvák a kytarista
 Alvin Lee (1944–2013) – anglický rockový kytarista a zpěvák
 Amy Lee (* 1981) – americká zpěvačka, skladatelka, textařka a klavíristka
 Ang Lee (* 1954) – tchajwansko-americký scenárista a režisér
 Arthur Lee – více osob, rozcestník
 Brandon Lee (1965–1993) – americký herec
 Brenda Lee (* 1944) – americká zpěvačka
 Bruce Lee nebo také Lee Jun Fan (1940–1973) – čínsko-americký herec, mistr bojových umění, filosof a myslitel
 Caspar Lee (* 1994) – jihoafrický vlogger a herec
 C. S. Lee (Charles S. „Charlie“ Lee, * 1971) – americký herec s korejským původem
 David Morris Lee (* 1931) – americký fyzik
 Everett Lee (1916–2022) – americký houslista a dirigent
 Francis Lee (* 1944) – anglický fotbalista
 Frances Glessner Lee (1878–1962) – americká forenzní vědkyně
 Geddy Lee (* 1953) – kanadský muzikant, zakladatel skupiny Rush
 George Washington Custis Lee (1832–1913) – americký voják a vojenský historik, syn Roberta Edwarda Lee
 Harper Leeová (1926–2016) – americká spisovatelka
 Lee Cheol-ha (* 1970) – jihokorejský filmový režisér
 Christopher Lee (Christopher Frank Carandini Lee, 1922–2015) – britský herec
 Jake E. Lee (Jakey Lou Williams, * 1957) – americký kytarista
 Jason Lee (* 1970) – americký skateboardista a herec
 Jim Lee (* 1964) – korejsko-americký komiksový kreslíř, spisovatel a vydavatel
 Jong Sil Lee (* 1956) – jihokorejský duchovní působící v České republice
 Mark Lee (* 1999) – jihokorejsko-kanadský zpěvák
 Mark Charles Lee (* 1952) – americký kosmonaut
 Richard Henry Lee (1732–1794) – americký státník a jeden z Otců zakladatelů
 Robert Edward Lee (1807–1870) – americký generál, vrchní velitel konfederačních vojsk v Americké občanské válce
 Russell Lee (1903–1986) – americký novinářský fotograf
 Spike Lee (* 1957) – americký filmový režisér, producent, scenárista a herec
 Stan Lee (Stanley Martin Lieber, 1922–2018) – americký komiksový spisovatel
 Stephen Lee (* 1974) – anglický profesionální hráč snookeru
 Tim Berners-Lee (Timothy John Berners-Lee, * 1955) – britský informatik, vynálezce World Wide Webu a ředitel konsorcia W3C
 Tommy Lee (Thomas Lee Bass, * 1962) – americký hudebník
 Vernon Lee (Violet Pagetová, 1856–1935) – britská spisovatelka a básnířka
 William Henry Fitzhugh Lee, častěji znám jako Rooney Lee (1837–1891) – americký voják, syn Roberta Edwarda Lee
 Willis Lee (Willis August Lee, 1888–1945) – americký admirál za druhé světové války a sportovní střelec, pětinásobný olympijský vítěz
 Yuan Tseh Lee (* 1936) – americký chemik čínského původu, nositel Nobelovy ceny

rodné jméno
 Lee Agnew (* 1971) – skotský bubeník a perkusionista
 Lee Blackwell (* 1980) – anglický skateboardista
 Kenneth Lee Boyd (1948–2005) – americký vrah své ženy a jejího otce
 Jamie Lee Curtis (* 1958) – americká herečka a autorka dětských knih
 Lee Dixon (* 1964) – anglický fotbalista
 Lee Dorman (1942–2012) – americký baskytarista a zpěvák
 Lee Evans (1947–2021) – americký atlet
 Lee Friedlander (* 1934) – americký novinářský fotograf a umělec
 John Lee Hooker (1917–2001) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Lee Iacocca (Lido Anthony Iacocca, 1924–2019) – americký manažer v automobilovém průmyslu
 Lee Kerslake (1947–2020) – anglický bubeník rockové skupiny Uriah Heep
 Lee Konitz (1927–2020) – americký jazzový altsaxofonista a hudební skladatel
 Lee Krasnerová (1908–1984) – americká malířka
 Jerry Lee Lewis (1935–2022) – americký rockenrolový a country zpěvák, skladatel a pianista
 Lee Marvin (1924–1987) – americký filmový herec
 Lee McConnellová (* 1978) – skotská atletka, běžkyně
 Lee Morgan (1938–1972) – americký jazzový trumpetista
 Lee Harvey Oswald (1939–1963) – americký atentátník, údajný pachatel atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho
 Lee Ranaldo (* 1955) – americký kytarista a zpěvák
 Lamont Lee Roland (* 1978) – americký basketbalista hrající českou Národní basketbalovou ligu
 Lee Stempniak (* 1983) – americký hokejista
 Robert Lee Stewart (* 1942) – americký letec a kosmonaut z raketoplánů
 Lee Strobel (Lee Patrick Strobel, * 1952) – americký novinář, spisovatel, bývalý redaktor Chicago Tribune a křesťanský apologeta (obhájce víry)
 Li Kuang-jao (1923–2015) – předseda vlády Singapuru

jiný význam
 M3 Lee – americký střední tank
 Slečna Lee (Missee Lee, 1941) – desátý díl románového cyklu anglického spisovatele Arthura Ransoma
 Soukromé životy Pippy Lee (The Private Lives of Pippa Lee) – americký film z roku 2009
 Lee (anglická řeka) – řeka tekoucí Leagravem, Lutonem a v Londýně se vlévající do Temže
 Mount Lee – hora v Kalifornii v USA
 Lee County – název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických